Hamdard bezeichnet:

 Juma Khan Hamdard, afghanischer Politiker
 Shakeeb Hamdard, afghanischer Sänger

Siehe auch

 Hamdard University (Jamia Hamdard) in Karatschi und Islamabad, Pakistan
 Jamia Hamdard (Hamdard University) in Neu-Delhi, Indien
 Hamdard Foundation, Karatschi, Pakistan
 Hamdard (Wakf) Laboratories

en:Hamdard